glochidium – larwa małży (Bivalvia)
 glochidium – haczykowate lub zadziorkowate włoski/szczecinki u roślin